DMX kan have flere betydninger:
 DMX (lys) er et lysstyringssystem.
 DMX (rapper), alias for Earl Simmons, en afroamerikansk rapper og skuespiller.